Il fioretto a squadre maschile dei giochi olimpici di Londra 2012 si è svolta il 5 agosto 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre.

Programma

Risultati

Finali

Torneo di consolazione

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Scherma ai Giochi della XXX Olimpiade